Le mariage est une forme d'union conjugale contractuelle ou rituelle entre deux individus. Il existe ou a existé notamment sous les formes suivantes :

 Mariage civil, union reconnue par une autorité publique ;
 Mariage religieux, union reconnue par une religion ;
 Mariage entre personne de même sexe, extension du mariage à tous les couples ;
 Mariage forcé, marier une personne contre sa volonté ;
 Mariage blanc (sans consommation ou de complaisance) ;
 Mariage morganatique ;

 Mariage (Rome antique).

Patronyme 

 Benoît Mariage (1961-), réalisateur de télévision et de cinéma belge ;
 Louis Brassart-Mariage (1875-1933), architecte français ;
 Louis Auguste François Mariage (1767-1827), général français ;
 Louis-François Mariage, graveur français actif à Paris entre 1785 et 1828 ;
 Stéphanie Mariage (1966-), pongiste française.

Titres

Littérature et théâtre 
 Le Mariage forcé, comédie-ballet en un acte et en prose de Lully et Molière respectivement (1664) ;
 [La Folle Journée ou] le Mariage de Figaro, comédie de Beaumarchais (1778) ;
 Le Mariage, une pièce de théâtre de Nicolas Gogol écrite entre 1833 et 1835 ;
 , roman de H. G. Wells (1912).

Cinéma 
 Mariage secret, film américain de William Dieterle (1934) ;
 Mariage incognito, film américain de George Stevens (1938) ;
 Mariage royal (Royal Wedding), film musical américain de Stanley Donen (1951) ;
 Mariage, film de Claude Lelouch (1975) ;
 Un mariage, comédie satirique de Robert Altman (1978) ;
 Mariages, film québécois de Catherine Martin (2001) ;
 Mariages !, film de Valérie Guignabodet (2004).

Télévision 
 Mariages (Something Borrowed), vingt-et-unième épisode de la saison 2 de How I Met Your Mother diffusé en 2007 ;
 Mariage, vingt-sixième épisode de la saison 3 des Mystères de l'amour diffusé en 2013 ;
 Mariages (A Wedding), huitième épisode de la saison 6 de Glee diffusé en 2015.

Autres 
 
 Mariage Frères, maison de thé de luxe fondée à Paris en 1854.
 Film de mariage

Variantes et variantes linguistiques 
 
 
 
 
Patronyme français
Patronyme belge